Erro – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Navarra
Erro – cratere lunare
Erro – torrente della Liguria e del Piemonte
Castelletto d'Erro – comune italiano del Piemonte